, ou  , est un jeu vidéo d'action de type  en réalité virtuelle dont la sortie est prévue début 2021 sur . Le jeu est développé par  et sera édité par Sega. Il fait partie de la franchise .

Système de jeu 

  proposera au joueur de revisiter des niveaux issus des trois premiers épisodes de la série sortis sur  dans les années 1990 : ,  et .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
  (série)
 
 
 
 Liste de jeux Sega
 Liste de jeux Windows

Lien externe 
   sur Jeuxvideo.com

Jeu d'action
Shoot 'em up
Jeu vidéo en réalité virtuelle
Jeu Windows
Jeu vidéo développé au Japon
Jeu Panzer Dragoon
Jeu vidéo de fantasy
Jeu vidéo fantastique
Dragon dans le jeu vidéo